Катастрофа R5D под Оклендом — авиационная катастрофа транспортного самолёта Douglas R5D-2 Skymaster из Корпуса морской пехоты, произошедшая в пятницу 17 февраля 1956 года в окрестностях Окленда, при этом погибли 40 человек.

Самолёт 
Douglas C-54-B-5-DO (оригинальное обозначение модели) в заводским номером 18331 был выпущен к июню 1944 года и изначально имел регистрационный номер 43-17131, так как предназначался для американских военно-воздушных сил. Однако в ВВС он не попал, а вместо этого был модернизирован до модели R5D-2 и 30 июня передан флоту, где получил бортовой номер (Bureau) 39116. 16 июля 1946 года лайнер под бортовым номером N88815 начал эксплуатироваться в гражданской авиакомпании Eastern Air Lines, но в 1951 году под прежним номером вернулся обратно на флот. По имеющимся данным, на момент происшествия борт 39116 относился к  Корпуса морской пехоты (базировалась на ).

Экипаж 
Экипаж самолёта состоял из пяти человек:
 Командир корабля — майор Александр Уотсон ();
 Помощник командира корабля — первый лейтенант Томас Э. Строган ();
 Штурман — мастер-сержант Дональд Дж. Даун ();
 Бортинженер — Террелл М. Янг ();
 Бортрадист — штаб-сержант Гарри Э. Найт ().

Катастрофа 
В тот день экипаж должен был выполнять небольшой по продолжительности полёт (позывной — USAF116) со своей  (близ Санта-Аны) на  (близ Окленда). Всего на борту в качестве пассажиров находились 34 морских пехотинца из базы Кэмп-Пендлтон (близ Сан-Диего), которые далее должны были следовать на Гавайи для несения службы, а также ещё один пехотинец, который получил увольнительную и теперь собирался навестить родных в Сан-Франциско.

С момента вылета прошло полчаса, когда в 13:42 командир Уотсон доложил диспетчерскому центру в Окленде о подходе к аэродрому назначения Аламида и получив разрешение начал снижаться. В регионе в это время стояла низкая облачность и моросил мелкий дождь. Из-за малой видимости лётчики старались снижаться параллельно горному хребту, не подозревая, что на самом деле они оказались в . Затем в 13:45 «Дуглас» на высоте  и на удалении  к северу от  (округ Аламида) врезался в склон хребта Санол (Sunol Ridge). От удара машина взорвалась, после чего загоревшись скатилась вниз по склону, рассеяв обломки на . Через час к месту падения прибыли спасательные службы, но все 40 человек на борту (35 пассажиров и 5 членов экипажа) погибли.

Причины 
Корпусом морской пехоты была назначена следственная комиссия, которая после расследования пришла к выводу, что виновником катастрофы стал лётный экипаж, так как не выдерживал установленную схему подхода, отклонился от радиомаяка и выполнял снижение с нарушениями установленных процедур.

См. также 
 Катастрофа DC-6 под Оклендом — произошла 4½ годами ранее в этом же районе

Примечания 

Аламида (округ)
События 17 февраля
Февраль 1956 года
1956 год в Калифорнии
Авиационные происшествия в Калифорнии
Авиационные происшествия в США 1956 года
Авиационные происшествия с Douglas C-54 Skymaster
Авиационные происшествия ВМС и корпуса морской пехоты США
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте